Виктория Александровна Гриб (род. 19 июня 1968, село Софиевская Борщаговка, Киево-Святошинский район, Киевская область) — украинский политик, народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель Подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг..

Биография 
Родилась 19 июня 1968 года в с.Софиевская Борщаговка Киевской области. Детство и юность прошли в Мариуполе, куда семья Виктории Гриб переехала сразу после её рождения.

Образование высшее..

В 1992 году окончила Киевский университет им. Тараса Шевченко. Специальность "романо-германские языки и литература". 

В 2000 году окончила Международный институт менеджмента по специальности «Магистр бизнес-администрирования».

С 1991 по 1993 год работала на кафедре английского языка факультета естественных наук Киевского университета им. Тараса Шевченко.

С 1993 по 2009 год работала на разных должностях в Агентстве США по Международному развитию (USAID)

С 2009 по 2012 год – менеджер по корпоративной ответственности ООО «ДТЭК».

С 2012 по 2018 год – руководитель департамента социального развития ООО «ДТЭК».

С 2018 по 2019 год – руководитель направления по устойчивому развитию ООО «ДТЭК Энерго».

Общественная деятельность 
С 2012 по 2015 год – председатель рабочей группы по экологическим вопросам Глобального договора ООН; с 2011 по 2019 год – член управляющего комитета Глобального договора ООН.

С 2011 по 2019 год – председатель Координационного Комитета социального партнерства ДТЭК, в составе которого представители компании, главы районов и мэры 18 городов присутствия ООО «ДТЭК».

С 2012 по 2019 год – член Наблюдательных советов Агентств по экономическому развитию в 9 городах Украины на востоке и западе страны.

Политическая деятельность 
В 2014 году – на выборах в Верховную Раду – кандидат в народные депутаты от партии «Оппозиционный блок», №41 в списке. На время выборов: руководитель по социальному развитию ООО «ДТЭК», беспартийнaя. Была советником мэра города Доброполье Донецкой области Андрея Аксёнова.

Кандидат в народные депутаты на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ №105, Жовтневый район, часть Каменнобродского района г. Луганска, часть Новоайдарского района). На время выборов: руководитель направления по устойчивому развитию ООО «ДТЭК Энерго», беспартийная. Субъект выдвижения – политическая партия «Оппозиционный блок».

По итогам обработки 100% протоколов 105-го мажоритарного округа Виктория Гриб получила 39,63% голосов избирателей, а представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Медведчук, родной брат Виктора Медведчука - 31,68%.

Председатель Подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Глава межфракционного депутатского объединения «Справедливая трансформация угольных регионов». Автор законопроектов в поддержку медицинской и образовательной отраслей, угольной промышленности, социальной поддержки шахтеров и трансформации угольных регионов. Инициатор увеличения финансирования программ поддержки угольной отрасли.

Инициатор проекта закона об обязательной предварительной оценке прогнозного влияния всех внесенных в Верховную Раду законопроектов на ключевые экономические показатели государства в среднесрочной перспективе 3-5 лет.

4 сентября 2020 года включена в список украинских физических лиц, в отношении которых российским правительством введены санкции.

С началом вторжения России на Украину инициировала законопроект «О возмещении ущерба причиненного потерпевшему в результате вооруженной агрессии Российской Федерации».

Активно сотрудничает с международными гуманитарными и донорскими организациями, обращая внимание на необходимость поддержки Украины.

С момента избрания народным депутатом – последовательный критик импорта электроэнергии из России и Белоруссии. В январе 2021 года отметила, что возобновление импорта тока из Белоруссии и России чревато крахом украинской энергосистемы. В апреле 2021 года заявила, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии нанес Украине ущерб на 1 млрд грн.

Семья и личная жизнь 
Живёт в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.

Замужем. Воспитывает дочь. Свободно владеет английским языком.

Примечания

Ссылки 
 Гриб Виктория Александровна

Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Женщины-политики Украины